Forshaw ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Forshaw (* 1991), englischer Fußballspieler
 Dick Forshaw (1895–1963), englischer Fußballspieler
 Joseph Forshaw (1881–1964), US-amerikanischer Leichtathlet und Medaillengewinner bei Olympischen Spielen
 Joseph Michael Forshaw (* 1939), australischer Ornithologe